Златен глобус за най-добър поддържащ актьор ( – Motion Picture) е една от категориите, в които се връчва награда Златен глобус. Съществува от самото създаване на наградите – за пръв път е връчена през 1944 г. за изпълнение в игрален филм, разпространен през предходната година („За кого бие камбаната“ по едноименния роман на Ърнест Хемингуей). Петима актьори са печелили наградата два пъти: Ричард Атънбъро, Едмънд Гуен, Мартин Ландау, Едмънд О'Брайън и Кристоф Валц.Бележки:
 „†“ обозначава носител на „Оскар“.
 „‡“ обозначава номиниран за наградата „Златен глобус“, който е бил номиниран и за „Оскар“
 с удебелен шрифт за обозначени носителите на наградата за съответната година

Победители и номинирани

1943 – 1949

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 – 

Златен глобус